Shanghai Golden Grand Prix 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbywał się 17 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014.

Wstępny program zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2014

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2014 w Chinach